Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na torze o nazwie Sierra Nevada Slopestyle. Kwalifikacje odbyły się 9 marca o 11:45. Z kolei finał odbył się 11 marca 2017 roku o 12:50. Złoty medal wywalczył Belg Seppe Smits, który pokonał Nicolasa Hubera ze Szwajcarii oraz Chrisa Corninga z USA.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017